Dorothea von Norwegen ist der Name folgender Personen:

 Dorothea (Preußen) (1504–1547), Prinzessin von Dänemark und Norwegen und Herzogin von Preußen
 Dorothea von Dänemark und Norwegen (1520–1580), Ehefrau von Kurfürst Friedrich II. von der Pfalz
 Dorothea von Dänemark (1546–1617), Prinzessin von Dänemark und Norwegen und Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
 Dorothea von Brandenburg-Kulmbach (1430–1495), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Königin von Dänemark, Norwegen und Schweden